Ма́словка — село в Прохоровском районе Белгородской области, Россия. Входит в состав Кривошеевского сельского поселения.

География 
Расположено в северо-западной части области, в 28 км к северо-востоку от Прохоровки, в 6 км западнее автодороги  Короча — Губкин. В 25 км к востоку от ближайшего населённого пункта с железнодорожной станцией — села Думное на линии Пристень — Белгород. Находится на берегах реки Донецкая Сеймица, связано с центром поселения селом Кривошеевка через автомобильный мост.

История 
В мае-июле 1943 года, перед и во время Курской битвы, на построенном весной 1943 советском военном аэродроме в Масловке 5-го иак 2-й воздушной армии СССР (командующий — генерал авиации Степан Красовский) никакой истребительный авиационный полк не базировался; аэродром был ложным.

Строительство аэродрома осуществила 5-я инженерно-минная бригада РГК (командир — подполковник В. Н. Столяров), маскировочная служба аэродромов 2-й ВА (начальник - майор В. И. Лукьянов) и мобилизованные местные жители (всего в Прохороском районе на строительство восьми аэродромов весной 1943 года было мобилизовано 1015 человек).

На аэродроме находилась команда сапёров, которые передвигали установленные макеты самолётов в соответствии с направлением ветра, изготовляли, ремонтировали (после вражеских налётов), «маскировали» макеты, имитировали стартовую службу и «обжитость» аэродрома. На Масловском ложном аэродроме было сделано несколько самолёто-укрытий (капониров), было установлено открыто 11-18 макетов самолетов, от 3 до 8 макетов автомашин, построены две или три наблюдательные вышки и три макета зенитных орудий. Также было установлено от 12 до 18 чучел людей.

После ВОВ аэродром был распахан и не сохранился.

Население

Примечания 

Населённые пункты Прохоровского района